Стефан II може да се отнася до:

 Стефан II (избран за папа)- римски свещеник, избран за папа, който умира преди да бъде ръкоположен; считан за папа в периода от 16 век до 1960 под името Стефан II.
 Стефан II (папа), негов наследник, наричан Стефан III преди 1961.
 Стефан II (Хърватска)
 Стефан II (Унгария)
 Стефан II (Молдавия)